José María Morelos y Pavón (1765–1815) var en mexikansk präst och militär.

José María Morelos y Pavón kan även syfta på:

Geografi

Mexiko 

 José María Morelos y Pavón, Teapa, 
 José María Morelos y Pavón, Huitiupán, 
 José María Morelos y Pavón, Champotón, 
 José María Morelos y Pavón, Durango, Gómez Palacio, 
 José María Morelos y Pavón, San Andrés Tuxtla, 
 José María Morelos y Pavón, Coapilla, 
 José María Morelos y Pavón (norra Centla), 
 José María Morelos y Pavón, Huimanguillo, 
 José María Morelos y Pavón, Martínez de la Torre, 
 José María Morelos y Pavón, Tacotalpa, 
 José María Morelos y Pavón, Copainalá, 
 José María Morelos y Pavón, Calakmul, 
 José María Morelos y Pavón, Ocozocoautla de Espinosa, 
 José María Morelos y Pavón, Salto de Agua, 
 José María Morelos y Pavón, Palenque, 
 José María Morelos y Pavón, Texistepec, 
 José María Morelos y Pavón, Sinaloa, 
 José María Morelos y Pavón (södra Centla), 
 José María Morelos y Pavón, Yajalón, 

Robotskapade Mexikoförgreningar